Капшинский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая с 1927 по 1963 год.

Административный центр — посёлок Шугозеро.

Площадь территории — 3214 км² (по данным 1928 года). Население — 14 739 чел. (1959 год; 18 976 чел. в 1926 году, 19 215 чел. в 1939 году).

Образование района 
Капшинский район образован 1 августа 1927 года одновременно с образованием Ленинградской области. В состав района были включены следующие административные единицы упразднённого одновременно Тихвинского уезда Череповецкой губернии:
 Капшинская волость — полностью (14 сельсоветов);
 Лукинская волость — полностью (6 сельсоветов);
 из Борисовщинской волости — Ивановский и Шигольский сельсоветы;
 из Пёлдушской волости — Алексеевский сельсовет.

Первоначально Капшинский район был включён в состав Ленинградского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) район был подчинён непосредственно областным органам.

Административное деление 
Первоначально район был разделён на 23 сельсовета:
 Алексеевский
 Валгомский
 Ерёминогорский
 Заборовский
 Заречский
 Ивановский
 Колокольницкий
 Корвальский
 Кузьминский
 Куневичский
 Лавровский
 Лукинский
 Макарьинский
 Михалёвский
 Новинский
 Пашезерский
 Погорельский
 Пяльинский
 Токаревский
 Хундольский
 Шигольский
 Щекотовский
 Явосемский

В ходе проведённого в Ленинградской области в 1928 году укрупнения сельсоветов были упразднены Валгомский, Куневичский, Макарьинский и Шигольский сельсоветы. Постановлением Президиума ВЦИК от 1 января 1932 года в состав Капшинского района был включён Никульский сельсовет, переданный из упразднённого Пикалёвского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года в Капшинском районе были упразднены сельсоветы: 
1) Погорельский (включён в состав Кузьминского сельсовета), 
2) Токаревский (включён в состав Новинского сельсовета), 
3) Заборовский, 
4) Щекотовский (включены в состав Михалёвского сельсовета), 
5) Лавровский (включён в состав Пашозерского сельсовета).

Упразднение района 
Район был упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года в рамках общего укрупнения сельских районов Ленинградской области после разделения облсовета на промышленный и сельский. В настоящее время территория бывшего Капшинского района в основном входит в состав Тихвинского района, небольшая часть — также в состав Бокситогорского (бывший Корвальский сельсовет) и Лодейнопольского (бывший Колокольницкий сельсовет) районов.

Примечания

Ссылки 
 Административные преобразования в Ленинградской области

Упразднённые районы Ленинградской области